Horváth Tünde (1975) válogatott labdarúgó
 Horváth Tünde (?) énekesnő, az Ámokfutók egykori táncosa